Степа́н Алекса́ндров:
 Александров, Степан Александрович (род. 1995) — казахстанский хоккеист.
 Александров, Степан Васильевич (1790-е—1846) — украинский поэт, автор поэмы «Вовкулака».